Als Weltmeisterschaft 1900 oder WM 1900 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1900 stattgefunden haben:

 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1900
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1900

!
Weltmeisterschaften nach Jahr